Лас Пилетас има више значења:

 Лас Пилетас (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пилетас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пилетас (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пилетас (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пилетас (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пилетас (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Пилетас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику